Crack – in informatica, applicazione che agisce sulle protezioni di un programma in modo da forzarle o eluderle  permettendo l'utilizzo di quel programma senza le necessarie licenze.
 Crack – sostanza stupefacente derivata chimicamente dalla cocaina.
 Crack – film del 1991 diretto da Giulio Base 
 Crack! – gioco da tavolo
 Crack –  Gruppo di rock progressivo spagnolo formatosi a Gijón nel 1978
 Crack – saggio di Charles R. Morris
 Crack – album di Z-Ro del 2008

Pagine correlate 
 Crac
 Krak
 Krach

Altri progetti